

Arte 
 Antoine-Laurent Castellan – pittore, architetto e incisore francese

Letteratura 
 Luke Castellan – personaggio della saga Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo